Рядухо́й () — село в Шатойском районе Чеченской республики. Входит в Борзойское сельское поселение.

География 
Село расположено чуть выше сляиния рек Аргун и Варанды, к юго-западу от районного центра Шатой.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Сюжи, на северо-востоке — село Вашиндарой, на юго-западе — село Борзой, на юго-востоке — село Нихалой, на востоке — село Горгачи, на северо-западе — село Высокогорное.

Население 
В с. Рядухой проживают исключительно представители чеченского тайпа тумсой.

Примечания 

Населённые пункты Шатойского района